Mantaua se poate referi la:

Literatură
 Mantaua, roman fantastic de N. V. Gogol (1843).
 Mantaua, o nuvelă de  Dino Buzzati (1966).

Muzică
 1918 Mantaua (Il tabarro), operă într-un act de Giacomo Puccini

Film
 1916 : Mantaua, film mut american realizat de Rae Berger
 1926 : Mantaua, film mut sovietic de Grigori Kozințev și Leonid Trauberg
 1952 : Mantaua (Il Cappotto), film italian realizat de Alberto Lattuada
 1959 : Mantaua, (Шинель / Shinel) film sovietic regizat de Aleksei Batalov
 1996 : Mantaua, film de Robert Kramer
 1981 Mantaua (Шинель / Shinel), film de animație de Iuri Norstein